Gljeb Kalaraš (29. studenoga 1990.), ruski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. Sin sovjetskog i ruskog reprezentativnog rukometaša Vladislava Kalaraša.

Ruski rukometaši